Дзержинская (изначально называлась Люберецкой) ТЭЦ (ТЭЦ-22 Мосэнерго) — предприятие энергетики, расположенное в городе Дзержинский Московской области, в 200 м от кольцевой дороги Москвы.

Входит в состав генерирующей компании «Мосэнерго».

Общие сведения 

Виды используемого топлива — газ, уголь. Электростанция обеспечивает электрической и тепловой энергией юго-восточные районы Москвы, г. Дзержинский и большую часть населённых пунктов Люберецкого района Московской области, снабжает паром Московский нефтеперерабатывающий завод, тепличные хозяйства и предприятия Люберецкого района, среди потребителей и такие предприятия, как ОКБ Камов, МВЗ Миля, НПП Звезда.

Основные производственные показатели ТЭЦ-22 на 01.01.2009 г.
 Установленная электрическая мощность — 1310 МВт
 Выработка электроэнергии — 8726,7 млн кВт·ч (за 2008 год)
 Установленная тепловая мощность — 3606 Гкал/ч
 Отпуск тепла — 8818,1 тыс. Гкал (за 2008 год)

В составе сооружений станции ОРУ 220 кВ, шесть дымовых труб высотой 120 метров.

История 
Строительство ТЭЦ-22 началось в 1956 году и осуществлялось в три очереди. Первая турбина была введена в эксплуатацию в декабре 1960 года. На первой очереди было установлено шесть турбин ПТ-60 и ПТ-65 общей мощностью 380 МВт, а также шесть энергетических котлов. Вторая очередь электростанции была введена в эксплуатацию в 1967 г. и состояла из двух турбоагрегатов Т-100-130 мощностью по 100 МВт, двух котлоагрегатов и двух пиковых водогрейных котлов. Третья очередь включала три теплофикационных энергоблока сверхкритических параметров общей мощностью 750 МВт с прямоточными котлами и трёх турбоагрегатов Т-250/300-23,5 ТМЗ , а также шесть пиковых водогрейных котлов.

В конце 80-х годов на ТЭЦ-22 начались работы по реконструкции и техническому перевооружению станции. Цель — повышение экономичности и надёжности работы оборудования, а также снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Развитие и реконструкция 
 С 1984 по 1990 год в связи с окончанием срока службы шести турбогенераторов ПТ-60-130 первой очереди была произведена их замена на новые турбогенераторы ПТ-65/75, что позволило увеличить установленную мощность станции.
 С 1992 по 1998 годы на котлах ТЭЦ-22 были смонтированы и включены в работу системы рециркуляции дымовых газов в топочную камеру, что привело к снижению выбросов оксидов азота при работе котлов на природном газе с  .
 C 1995 по 1997 год (в рамках экологической программы ОАО «Мосэнерго») произведена замена электрофильтров блочной части ТЭЦ на электрофильтры производства фирмы «АВВ» и силовых масляных трансформаторов ESE. Установка новых электрофильтров позволила снизить выбросы золы на этих установках в 20 раз.
 В 2000 году введена в эксплуатацию модернизированная турбина № 7, в результате чего увеличилась установленная мощность выработки электрической и тепловой энергии на 10 МВт и 10 Гкал соответственно.
 В декабре 2003 года в ходе реконструкции на станции устаревшие турбина и генератор № 8 были заменены на современное высокотехнологичное оборудование. В частности, на станции был смонтирован уникальный, не имеющий мировых аналогов асинхронизированный генератор, позволяющий регулировать реактивную мощность в электрических сетях. Расход удельного топлива на выработку электроэнергии снизился на 5 %.
 В 2006 году закончен первый этап реконструкции угольного склада.
 В 2008 году проведена реконструкция турбогенератора ст. № 1 с заменой генератора, рабочего трансформатора, трансформатора собственных нужд, высоковольтных выключателей, что увеличило установленную мощность станции на 10 МВт.
 С 2014 года на ТЭЦ-22 реализуется пилотный проект реконструкции энергоблока №9. Уральским турбинным заводом; в 2017 году изготовлена турбина нового образца Т-295/335-23,5, максимальной мощностью 335  МВт. Турбина была введена в эксплуатацию в июне 2022 года.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания 

Газовые электростанции России
Угольные электростанции России
Электростанции Московской области
Дзержинский (Московская область)